Partizanskaja je název pro:
 Partizanskaja (řeka) – řeka v Přímořském kraji v Ruské federaci, přítok Japonského moře
 Partizanskaja (stanice metra v Minsku) – stanice metra v Minsku
 Partizanskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Arbatsko-Pokrovské lince